Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Nicholas, nach Samuel Nicholas, dem ersten Commandant of the Marine Corps:

 USS Nicholas (DD-311), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1923
 USS Nicholas (DD-449), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1970
 USS Nicholas (FFG-47), eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, in Dienst von 1984 bis 2014

Nicholas